Gweng ist der Ortsname von

 Gweng (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Gweng (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern